Lisa Jackson peut désigner :
 Lisa Jackson (1952-), écrivain américain ;
 Lisa Jackson (1962-), administrateur de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.